Мунду-Нову (порт. Mundo Novo) — топоним.

 Мунду-Нову (Баия) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия. 
 Мунду-Нову (Гояс) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс. 
 Нову-Мунду (Мату-Гросу) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.
 Мунду-Нову (Мату-Гросу-ду-Сул) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.